Шикуље могу бити:
 Шикуље (Лукавац), насељено место у општини Лукавац, Тузлански кантон, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Шикуље (Вареш), насељено место у општини Вареш, Средњобосански кантон, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ